Stührk ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Stührk (1910–1942), deutscher Fußballspieler
 Martin Stührk (* 1990), deutscher Schauspieler